Sun kan syfta på: 

Sun Microsystems – ett amerikanskt datorföretag 
Sun Records – ett amerikanskt skivbolag
Sun Studio – Sun Records studio
The Sun – en engelskspråkig tidning
Sun – en traditionell japansk längdenhet, se Cun
SUN – en svensk statlig myndighet 1940-1947, se Statens uppfinnarnämnd
Sun (namn) – kinesiskt efternamn och personer med namnet
 Sun, Louisiana – ort i USA